Nokia C5 se poate referi la:

 Nokia C5-00 este un telefon cu keypad și are ecranul de 2.2 inchi
 Nokia C5-03 este un telefon cu Wi-Fi și are ecranul de 3.2 inchi touchscreen